Burgerbach ist ein Gewässername:

 Burgerbach (Floß), linker Zufluss der Floß bei Plankenhammer, Markt Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Burgerbach (Kalserbach), linker Zufluss des Kalserbachs bei Burg, Kals am Großglockner, Bezirk Lienz, Bundesland Tirol
 Burgerbach (Reischachbach), linker Zufluss des Inn-Zuflusses Reischachbach bei Kager, Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Burgerbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach bei Jonistobel, Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Burgerbach (Saar), linker Zufluss der Saar bei Rémelfing, Lothringen

Siehe auch:

 Bürgerbach